František Bartoš (1837–1906) – czeski etnograf, folklorysta
 František Bartoš (1880–1946) – czechosłowacki generał
 František Michálek Bartoš (1889–1972) – czeski historyk i filozof
 František Bartoš (1905–1973) – czeski etnograf, folklorysta
 František Bartoš (1926–1987) – czeski sportowiec motocyklista
 František Bartoš (1947–2014) – czeski lekkoatleta
 František Bartoš (ur. 1953) – czeski polityk, były senator